Соревнования в ходьбе на 20 километров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро прошли 12 августа. Победу с результатом 1:19.14 одержал бронзовый призёр Игр 2012 года китаец Ван Чжэнь. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Цай Цзэлинь. Обладателем бронзовой медали стал австралиец Дейн Берд-Смит. Олимпийский чемпион лондонских Игр китаец Чэнь Дин после 8-го километра дистанции начал отставать от лидирующей группы и на финиш пришёл лишь 39-м, отстав от первого места почти на 5 минут.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года

Спортивная ходьба на Олимпийских играх